Janukowytsch ist ein ukrainischer Familienname belarussischer Herkunft.

Bekannte Namensträger sind:
 Oleksandr Janukowytsch (* 1973), ukrainischer Unternehmer, Sohn von Wiktor Fedorowytsch
 Wiktor Janukowytsch (* 1950), ukrainischer Staatspräsident (2010–2014)
 Wiktor Wiktorowytsch Janukowytsch (1981–2015), ukrainischer Politiker, Sohn von Wiktor Fedorowytsch Janukowytsch